Horvátország
 Prvić sziget a Šibeniki szigetvilágban
 Prvić sziget, a Kvarner-öbölben
 Prvić Luka település Vodice községben, Prvić szigetén
 Prvić Šepurine település Vodice községben, Prvić szigetén